Royal Rumble (2012) — 25-ое в истории рестлинг-шоу Royal Rumble, организованное World Wrestling Entertainment (WWE). Оно состоялось 29 января 2012 года в «Скоттрэйд-центре» Сент-Луисе, Миссури.

Результаты

Матч «Королевская битва» 
Красным  показаны игроки бренда Raw, голубым  показаны рестлеры SmackDown!, Жёлтым  показаны приглашённые звезды.

Примечания

Ссылки 

 Official Royal Rumble website

Спортивные соревнования в Сент-Луисе